Tittelbach ist der Familienname von:

 Rainer  Tittelbach (* 1958), deutscher Journalist („Tittelbach.tv“)
 Rudolf Tittelbach (1919–1985), deutscher Polizeioffizier und Generalleutnant der Volkspolizei

Siehe auch:
 Tittenbach
 Dittelbach